Vik, en suédois et norvégien, signifiant une baie, peut désigner les termes suivants :

Toponyme
Vík í Mýrdal, village en Islande.
, village dans la province de Zanjan, Iran

Norvège 
 , village du comté d'Agder ;
 Vik (Buskerud), village dans le comté de Buskerud ;
 Vik, village de la commune de Flatanger, dans le comté de Trøndelag ;
 Vik (Hadsel), localité du comté de Nordland ;
 Vik, agglomération de la municipalité de Hole ;
 Vik (Saltdal), localité du comté de Nordland ;
 Vik (Sømna), village du comté de Nordland ;
 Vik (Sortland), village du comté de Nordland ;
 Vik (Vestvågøy), localité du comté de Nordland ;
 , village dans le comté de Vestland ;
 Vik i Sogn, dans le comté de Sogn og Fjordane. Vikøyri, aussi nommée Vik s'y situe.

Suède
Château de Vik, situé dans la municipalité d'Uppsala
Vik, village dans le sud de la Suède.

Patronyme
Bjarte Engen Vik, coureur norvégien du combiné nordique ;
Bjørg Vik (1935-2018), romancière et journaliste norvégienne ;
 (né en 1980), skipper norvégien ;
Robin Vik, joueur de tennis tchèque.

Autres
VIK : abréviation pour les clubs sportifs Västerås IK et Västerviks IK.

Homonymie de patronyme norvégien